Windsor Bulldogs ist der Name mehrerer Eishockeyfranchises aus Nordamerika und bezeichnet:

 das von 1928 bis 1936 der Canadian Professional Hockey League und International Hockey League zugehörige Franchise Windsor Bulldogs (Original)
 das von 1953 bis 1964 der OHA Senior „A“ und der International Hockey League zugehörige Franchise Windsor Bulldogs (1953–1964)